Миколай Кросновський — Львівський латинський архієпископ
 Миколай-Франциск Кросновський — львівський підкоморій

Миколай